Jože Pogačnik ist der Name folgender Personen:

* Jože Pogačnik (Regisseur) (1932–2016), jugoslawischer Filmregisseur 
 Jože Pogačnik (Slawist) (1933–2002), jugoslawischer Slawist